

События 
 Февраль — Михаил Рангаве вернул Месемврию и двинулся на болгар.
 22 июня — Крум обратил в бегство ромеев в битве под Версиниками (близ Адрианополя). Михаил вернулся в Константинополь и оставил во главе армии полководца Льва Армянина.
 11 июля — переворот в Константинополе посадил на византийский престол Льва V Армянина. Михаил Рангаве ушёл в монастырь. Новый император восстановил политику иконоборчества.
 22 июля — победа болгар Крума над византийцами Михаила I Рангаве в битве при Версиникии.
 11 сентября — Карл Великий лично короновал Людовика I Благочестивого в Ахене императором Запада. Карл Великий отдал Италию Бернарду, сыну Пипина.

 Лев V Армянин выступил против болгар, которые захватили Адрианополь и опустошали окрестности столицы, подходя к Константинополю. Осада Константинополя. 
 Осень — Лев V Армянин победил болгар под Месемврией.
 Лев начинает новое гонение на иконы.
 Михаил Травл стал начальником федератов.
 Победа Аль-Мамуна над Амином. Аль-Мамун стал новым арабским халифом.
 За услуги, оказанные иранской знатью халифу Мамуну в борьбе с его братом Амином, халиф раздал ей обширные земельные пожалования.
 813—839 — герцог Беневентский Сикард.
 813—1801 — правление с перерывами династии Багратионов (Багратуни) в Грузии.
 813—830 — князь Грузии Ашот Багратуни.

См. также